McCree ist der Familienname folgender Personen:

 J. Mallory McCree (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Keith J. McCree (1927–2014), Professor für Boden- und Pflanzenwissenschaften in den USA, Schöpfer der McCree-Kurve 
 Marlon McCree (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Nathan McCree (* 1969), britischer Komponist von Musik für Computerspiele und Sounddesigner
 Wade H. McCree (1920–1987), US-amerikanischer Jurist